Lundmark är en nedslagskrater på månens bortre sida, sydväst om Mare Ingenii. Lundmark har fått sitt namn efter den svenske astronomen Knut Lundmark.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 1334 Lundmarka

Källor 
 

Kratrar på månen